The Bridge kan syfta på

 The Bridge (dokumentärfilm) – en amerikansk dokumentärfilm från 2006
 The Bridge (bokserie) – William Gibsons andra trilogi
 The Bridge (musikalbum av Ace of Base) – Ace of Base andra album
 The Bridge (musikalbum av Sonny Rollins) – ett musikalbum av Sonny Rollins som lanserades 1962
 The Bridge: A Tribute to Neil Young – ett välgörenhetsalbum tillägnat Neil Young
 The Bridge (TV-serie) – en amerikansk TV-serie från 2013